Conțești este un nume propriu toponimic românesc, care se poate referi la:

 Conțești, Argeș
 Conțești, Bacău
 Conțești, Dâmbovița
 Conțești, Iași
 Conțești, Teleorman
 Conțești, Neamț, fost sat în Comuna Girov, Neamț

Vezi și 

 Colțești (dezambiguizare)

Nume proprii
Toponime românești